Michele Rocca (schilder), Italiaans barokschilder
Michele Rocca (voetballer), Italiaans voetballer